Kienböck ist der Name von:

 Robert Kienböck (1871–1953), österreichischer Radiologe, nach dem der Morbus Kienböck (Lunatummalazie) benannt ist
 Viktor Kienböck (1873–1956), österreichischer Rechtsanwalt und Politiker